Frankfurt se poate referi la:

Orașe din Germania de azi

Frankfurt pe Main 
Nume referitoare la zona metropolitană a orașului Frankfurt pe Main din landul Hessa din Germania: 
Orașul liber Frankfurt, (1815 - 1866), oraș-stat independent și membru al Confederației germane; 
Marele Ducat de Frankfurt; 
Parlamentul din Frankfurt (Adunarea națională a Germaniei), fondat în timpul revoluțiilor din 1848;
Districtul rural Frankfurt, district rural (Landkreis) în provincia Hessen-Nassau a Prusiei, între 1885 și 1910; 
Umlandverband Frankfurt (1975 to 2001)
Echipa de fotbal Eintracht Frankfurt;
Aeroportul Internațional Frankfurt;
Școala de la Frankfurt, școală de teorie și cercetare socială, respectiv de filozofie.

Frankfurt (Oder)  
Nume referitoare la orașul Frankfurt (Oder) din landul Brandenburg din Germania.
 Fostul district (Bezirk) Frankfurt în Republica Democrată Germană, vezi Subdiviziunile RDG

Alte nume din Germania  
 District în Markt Taschendorf, Bavaria, Germania;
 District în Wanzleben, Saxonia-Anhalt, Germania;

Alte utilizări  
 În Australia, frankfurt este termenul utilizat pentru a desemna un cârnat de tip frankfurter.

Nume de familie  
 Akiba ben Jacob Frankfurt (Akiba b. Jacob Frankfurt) (? - 1597), predicator german și autor 
 Harry Frankfurt, profesor de filozofie la Princeton University.

Vezi și  
 Frankfurter
 Frankfort
 Frankford

toponime germane
Nume proprii